Пуебло Нуево има више значења:

 Пуебло Нуево (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пуебло Нуево (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пуебло Нуево (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пуебло Нуево (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево, Сан Кајетано (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуебло Нуево (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуебло Нуево, Ел Сијете (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Нуево (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Нуево (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Нуево, Ел Комедеро (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Пуебло Нуево (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Нуево, Пуебло де Кања (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Нуево, Талајотес (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Пуебло Нуево (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуебло Нуево (Пуебло Нуево, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуебло Нуево (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Нуево, Ел Сируело (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Нуево (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Нуево (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Нуево (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево, Ла Субида (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуебло Нуево (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Нуево (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Нуево (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Нуево (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Нуево (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуебло Нуево (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево, Сан Лукас Пуебло Нуево (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево, Ехидо де Сантијаго (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево, Сан Исидро Лабрадор (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуебло Нуево (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево, Колонија Ваље де Кенсио (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуебло Нуево (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пуебло Нуево (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пуебло Нуево (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пуебло Нуево, Тепевахе (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Франсиско Чиндуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево, Буенависта (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуебло Нуево (Калпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуебло Нуево, Пењуелас (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуебло Нуево (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуебло Нуево (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуебло Нуево (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуебло Нуево (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пуебло Нуево (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Нуево (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Нуево (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Нуево (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуебло Нуево (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Нуево (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Нуево (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Нуево (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Нуево, Пуебло Нуево Окука (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Нуево, Ла Кучиља (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуебло Нуево (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пуебло Нуево (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Пуебло Нуево (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Нуево (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Нуево (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Нуево (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Нуево (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Нуево (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуебло Нуево (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику